Вильге́льм Стратема́н (; ; 1629, Диссен-ам-Тойтобургер-Вальд  — 1684, Гронау (Лайне)) — немецкий протестантский богослов и писатель.
 
Деятельность Стратермана связана с Нижней Саксонией. Стратерман был магистром богословия и философии в Диссене, впоследствии был первым пастором,  в Гронау. Также Стратерман известен как проповедник в . Написал ряд сочинений. Одно из них «Theatrum historicum...» перевёл на русский язык и издал Гавриил (Бужинский) под названием «Феатрон, или Позор исторический».

Труды 
 Historia Veteris Testamenti Jena 1658
 Theatrum historicum : exhibens memoriae juvandae causa, per decem exitus & per secula, omnes reges, imperatores, pontifices romanos, viros celebres, ... universamque historiarum sacrarum & prophanarum seriem, a mundi origine ad praesentem annum M. DCLVI. Ienae : Saher, 1656
 Ungezweifelte Seeligkeit Aller guten Streiter Jesu Christi: Bey ansehnlicher Beerdigung Des ... Herrn M. Wilhelmi Stratemanni .... Als Derselbe Anno 1684. am siebenzehnten Sonntage nach Trinitatis, in der Kirchen S. Matthiae ... beygesetzet wurde. Auß 2. Tim: IV, 7, 8. vorgestellet ... Ebel: Hildesheim, 1685
 Quaestiones academicae. 2, Quae Antehac in collegiis privatis in inclytis Academiis Salana, Ernestina &c. Auditoribus ad ventilandum sunt propositae, prolixae expositae & enucleatae ... Lemgoviae : Meyerus, 1676
 Quaestiones academicae. 3, Continens Problemata Illustria de Magistratu Politico, Conjugio, veri Dei vera invocatione, & de quatuor Novissimis ... Lemgoviae : Meyerus, 1676
 Systematis Logici, Libri IIX. : in Quibus Ex Principe Philosophorum; optimisque eius interpretibus definitiones proponuntur, & exemplis illustrantur ... a Saher ; Literis Freyschmidianis : Erfurti, 1665

Ссылки 
 Vierter und letzter Theil, in sich enthaltende die Historiam, 5060 
 Stratemann, Wilhelm, 1629-1684

Богословы Германии
Персоналии по алфавиту
Патрологи
Философы Германии
Философы XVII века